De Allodaposuchidae zijn een clade van uitgestorven Eusuchia die in Europa leefde tijdens het Laat-Krijt (Santonien-Maastrichtien).

Naamgeving 
Het typegeslacht Allodaposuchus werd oorspronkelijk beschreven in 1928 door Franz Nopcsa uit de Sardformatie van het Hațeg Basin uit het Maastrichtien van Transsylvanië, Roemenië en geclassificeerd als een familielid van de Noord-Amerikaanse Leidyosuchus. Het werd later geclassificeerd als een eusuchiër buiten Crocodylia in een artikel uit 2001 en daaropvolgende studies vonden een aantal Europese eusuchiër-soorten (Arenysuchus, Ischyrochampsa, Massaliasuchus, Musturzabalsuchus) te groeperen met Allodaposuchus, wat leidde tot de oprichting van de clade Allodaposuchidae, bestemd voor Allodaposuchus en alle Europese eusuchiërs die er nauw mee verbonden zijn.

Narvaez et alii definieerden een klade Allodaposuchidae in 2015 als Allodaposuchus precedens en alle Crocodyliformes nauwer verwant aan Alllodoposuchus dan aan Hylaeochampsa vectiana, Shamosuchus djadochtaensis, Borealosuchus sternbergii, Planocrania datangensis, Alligator mississippiensis, Crocodylus niloticus of Gavialis gangeticus.

Fylogenie 
De exacte plaatsing van de Allodaposuchidae is nog steeds onzeker. Narvaez et alii beschouwden het als de zustergroep van Hylaeochampsidae, die samen een clade vormen die de zustergroep is van Crocodylia. Andere studies hebben ze niet als zustertaxa gevonden, maar eerder als een evolutionaire ontwikkleingsgraad in de richting van Crocodylia, met Hylaeochampsidae meer basaler dan Allodaposuchidae. Als alternatief heeft een analyse uit 2021 met postcraniale informatie Allodaposuchidae gevonden in Crocodylia.

De interne fylogenie van Allodaposuchidae kan worden weergegeven in het onderstaande cladogram uit de Blanco-studie uit 2021:

In de studie van 2021 vond Blanco Allodaposuchus zelf als parafyletisch, met Agaresuchus en Lohuecosuchus nauwer verwant aan de typesoort dan aan andere allodaposuchussoorten. Dienovereenkomstig stelde Blanco voor om Agaresuchus en Lohuecosuchus als jongere synoniemen van Allodaposuchus te beschouwen. Een alternatief is dat dit geslacht gesplitst wordt.

Uitgestorven Crocodylomorpha